Der Unicodeblock Duployé-Kurzschrift (engl. Duployan, U+1BC00 bis U+1BC9F) beinhaltet die Schriftzeichen einer von Émile Duployé erfundenen franz. Stenografieschrift.

Liste 
Das Zeichen U+1BC9C hat die Allgemeine Kategorie „anderes Symbol“ und die  bidirektionale Klasse „links nach rechts“, die Zeichen U+1BC9D und U+1BC9E die Kategorie und die bidirektionale Klasse „Markierung ohne Extrabreite“ und das Zeichen U+1BC9F die Kategorie „andere Punktierung“ und die Klasse „links nach rechts“.
Alle anderen Zeichen haben die Kategorie „anderer Buchstabe“ und die bidirektionale Klasse „links nach rechts“.

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch, 138 kB)
  Noto-Font für Duployé-Kurzschrift